Прототип (від  — перший і τύπος — відбиток) — прообраз, зразок, оригінал.

Види прототипів 

 Прототип (когнітивна психологія) — абстрактний образ, що втілює безліч схожих форм одного і того ж патерну, найбільш репрезентативний приклад поняття, що фіксує його типові властивості.
 Прототип персонажа (література, мистецтво, кінематограф) — конкретна особа, факти життя або риси характеру якої покладені в основу образу персонажа.
 Прототип (біологія) — первинний вигляд, початкова форма певного органа чи організму, з якого історично розвинулись подальші органи або організми. Наприклад, прототип кінцівок хребетних тварин.

Техніка, інженерія 

 Прототип — швидка, чорнова реалізація майбутньої системи. Див: Прототип (техніка) .
 Прототип (дизайн, конструювання, моделювання) — працююча модель, дослідний зразок пристрою або деталі. Див Прототип (техніка), а також: Швидке прототипування.
 Спортпрототип — автомобіль, побудований спеціально для гонок, без омологаційної партії і що володіє кузовом, що закриває колеса.

 Інформатика та програмування 

 Прототип (шаблон проектування) — породжує шаблон проектування.
 Прототип функції — в мовах програмування, опис інтерфейсу функції; оголошення, яке вказує ім'я функції, арность, типи аргументів і повертається тип даних, але не містить тіла функції.
 Прототипне програмування — стиль об'єктно-орієнтованого програмування, в якому немає поняття класу, а повторне використання (успадкування) проводиться шляхом клонування існуючого примірника об'єкта — прототипу.

Prototype 

 Prototype (гра) — комп'ютерна гра 2009
 Prototype (фреймворк) — JavaScript-фреймворк

Література 
 Словник української мови / Гол. ред. колегії І. К. Білодід. — Т. 8. — К.: Наукова думка, 1977. — С. 325

Багатозначні терміни
Життєвий цикл